Per Clearco puoi intendere:
Clearco Comico, commediografo attivo nella seconda metà del IV secolo a.C.
Clearco di Reggio, maestro di scultura del V secolo a.C., che annovera tra i suoi discepoli Pitagora reggino;
Clearco di Sparta, generale mercenario greco del V secolo a.C., vincitore di Cunassa e capo dei  Diecimila dellAnabasi;
Clearco di Eraclea, tiranno dell'omonima città della Bitinia nel IV secolo a.C.;
Clearco di Soli, filosofo cipriota discepolo di Aristotele, attivo tra il IV e il III secolo a.C.
Clearco in Negroponte, opera lirica.
 Clearco, console romano nel 384
 Clearco, praefectus urbi e prefetto del pretorio del V secolo.